NGC 4199 ist eine elliptische Galaxie vom Hubble-Typ E im Sternbild Großer Bär am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 809 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.
Gemeinsam mit PGC 200285 (auch NGC 4199-2) bildet sie ein gravitativ gebundenes Galaxienpaar.
 
Das Objekt wurde am 17. April 1789 von Wilhelm Herschel entdeckt.

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Elliptische Galaxie